

Arte
La driade – opera del 1908 di Pablo Picasso

Aziende
 Driade – azienda d'arredamento italiana della Provincia di Piacenza

Biologia
Driade – nome comune di Dryas octopetala , pianta della famiglia delle Rosaceae
Tenrec toporagno driade – nome comune di Microgale dryas, mammifero della famiglia Tenrecidae

Mitologia
Driadi – figure della mitologia greca

Navigazione 
 Driade – corvetta della classe Minerva della Marina Militare Italiana
 Driade – traghetto appartenente alla Caremar
 Classe Driade – classe di navi traghetto

Personaggi fittizi
Driadi – creature dell'universo di Warcraft

Pagine correlate
Dryas (disambigua)